Noile desene cu Tom și Jerry (în engleză: The Tom & Jerry Show, de asemenea știut ca The New Tom & Jerry Show) este un desen animat produs pentru sâmbetele de dimineață de Hanna-Barbera în asociație cu Metro-Goldwyn-Mayer Television în 1975 pentru ABC bazat pe scurt-metrajele teatrele și personajele Tom și Jerry. Serialul a fost difuzat mai târziu pe posturile Cartoon Network, Boomerang (unde este arătat fără generic de început și sfârșit), TBS și în Canada pe Teletoon și Teletoon Retro.

În România, desenul a avut premiera pe canalul Pro Cinema cu subtitrări în limba română.

Despre desen 
După ani întregi de rivalitate, Tom și Jerry au devenit în sfârșit buni prieteni, unde concurează la sporturi, au slujbe, rezolvă mistere și îi ajută pe alții. Uneori, concurează unul împotriva celuilalt. Rățoiul a apărut doar o singură dată în serial, cu Don Messick jucându-l. Butch, Toodles Galore, Mami DoiPantofi, Tyke, Tuffy, Fulger, Topsy, Cap-Sec, George și Joan n-au apărut deloc în acest serial.

Actori 
 John Stephenson – Tom, Jerry, Spike
 Don Messick, Joe E. Ross – Spike

Episoade

Vezi și 
 Tom și Jerry
 Lista episoadelor din Tom și Jerry
 Lista de producții Hanna-Barbera

Legături externe 
 
 
 Ghidul episoadelor la Big Cartoon Database
 Noile desene cu Tom și Jerry pe hbshows.com 
 The Cartoon Scrapbook  – Profilul Noile desene cu Tom și Jerry.

Tom și Jerry
Hanna-Barbera
Desene animate
Seriale de animație